Pimpinella pratensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Louis Thuillier. Pimpinella pratensis ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
pratensis